Klenová est un toponyme qui peut désigner :

Klenová, une commune du district de Snina, dans la région de Prešov.

Klenová, une commune du district de Klatovy, dans la région de Vysočina.